Solidarität steht für:

 Solidarität, eine Haltung der Verbundenheit mit Ideen, Aktivitäten und Zielen anderer
 Solidarität, deutsche Bezeichnung der polnischen Gewerkschaft Solidarność
 Solidarität, deutsche Bezeichnung der russischen politischen Bewegung Vereinigte demokratische Bewegung Solidarnost
 Solidarität, eine Künstlerische Arbeitsgruppe der DEFA, siehe DEFA #Strukturveränderung nach Gründung der DDR
 Solidarität, frühere deutsche Bezeichnung der ukrainischen Partei Europäische Solidarität
 Konsumgenossenschaft Solidarität, Solingen